Pojem ježek je primárně české označení pro několik rodů hmyzožravých savců z podčeledi ježkové (Erinaceinae). Další významy:

 Ježek (příjmení) – více nositelů příjmení
 Ježek (časopis) – někdejší český časopis
 ježek (dřevo) – hromada uloženého dřeva používaná v horských oblastech
 Ježek (nakladatelství)
 Ježek (pivo) – Jihlavské pivo
 kenzan neboli „ježek“ – pomůcka používaná při aranžování květin
 Ježek v kleci – hlavolam
 Ježek Sonic – hlavní postava z videohry firmy Sega
 mořský ježek  – lidové označení pro ježovky
 Ježek – postavička z knižních i animovaných pohádek O krtkovi od Zdenka Milera
 nášlapný ježek
 rozsocháč  nazývaná též „český ježek“ či „protitankový ježek“ – ocelová protitanková překážka
 hedgehog (zbraň), česky „ježek“ – protiponorková zbraň vyvinutá britským královským námořnictvem za druhé světové války
 Zajíc a ježek – moderní desková hra

Podobné názvy 
 ježovka
 ježura

Rozcestníky - příjmení